Quatre bâtiments et trois établissements côtiers de la Royal Navy ont été baptisés HMS St Vincent, en l'honneur de John Jervis,  comte de St. Vincent ou de la victoire qui lui vaut ce titre de noblesse:

, une bombarde de 8 canons capturée aux Français en 1692 et vendu en 1698.
, un sloop de 14 canons, bâtiment espagnol San Vicente. Capturé en 1780 et vendu en 1783.
, un vaisseau de ligne de  rang de 120 canons. Lancé en 1815, affecté au service de port à partir de 1841, puis comme navire-école à partir de 1862, il est vendu en 1906.
, un cuirassé de classe St. Vincent. Lancé en 1908 et vendu en 1921.
 un établissement côtier situé à Gosport. En service entre 1927 et 1969.
HMS St Vincent, un établissement côtier qui sert de base à la section des Royal Naval Reserve de Londres, il est renommé HMS President entre 1983 et 1992.
 centre de communication de la Royal Navy situé à Whitehall en service entre 1992 et 1998. Il est depuis lors connu sous le nom MARCOMM COMCEN (St Vincent).

Nom de bateau de la Royal Navy